Liste des communes des Asturies (en espagnol et uniquement aux Asturies concejos) ordonné par population.

Carte 

Chaque commune est repéré par un numéro repris dans le tableau ci-dessous.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Sources 

  Instituto Nacional de Estadistica

Article connexe 
 Commune (Espagne)

Asturies
Asturies